Унсуе, Унсуе (ісп. Unzué) — муніципалітет в Іспанії.
 Хуан Карлос Унсуе (ісп. Juan Carlos Unzué, нар. 22 квітня 1967, Памплона) — іспанський футболіст.